Diamante Orloff — diamante russo
 Orloff (vodca) — vodka pertencente a Pernod Ricard
 Orlov — cidade da Rússia

Desambiguações de topônimos